Saltwater (Chicane),  een single uit 1999 van de Britse dj Chicane
 Saltwater (Julian Lennon), een single uit 1991 van de Britse muzikant Julian Lennon
 Nationaal park Saltwater, een nationaal park in het oosten van de Australische deelstaat Nieuw-Zuid-Wales